CAST (experiência) — telescópio experimental
 CAST ou Academia Chinesa de Tecnologia Espacial — instituição chinesa
 CAST ou Calpastatina — gene humano 

Desambiguações de tecnologia